

Persone 
Alfred Dreyfus – militare francese, protagonista dell'affaire Dreyfus
Jean-Claude Dreyfus – attore francese
Julie Dreyfus – attrice francese
Julia Louis-Dreyfus – attrice statunitense
Philippe Dreyfus – informatico francese
Francis Dreyfus – produttore musicale

Film
Dreyfus  – film del 1930 diretto da Richard Oswald
Dreyfus – film del 1931 diretto da F. W. Kraemer

Altro 
Madonna Dreyfus – dipinto
Affaire Dreyfus – scandalo politico della Terza Repubblica francese
6317 Dreyfus – asteroide

Pagine correlate
Dreyfuss